Фёдор Кандыба:
 Кандыба, Фёдор Андреевич (ум. до 1729) — государственный и военный деятель Войска Запорожского, корсунский полковник (с марта 1693).
 Кандыба, Фёдор Львович (1903—1948) — советский очеркист и прозаик, журналист.